

Localidades 

 Big River (Califórnia)	
 Big River (Nova Brunswick)

Outros 
 Big River (filme)

Desambiguação